Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do deblové soutěže kitzbühlského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Wesley Koolhof a Matwé Middelkoop, jehož členové nestartovali společně. Koolhof se rozhodl turnaje nezúčastnit. Middelkoop nastoupil s Julianem Knowlem, aby v semifinále podlehli Podlipniku-Castillovi s Vasilevskim.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený uruguaysko-argentinský pár Pablo Cuevas a Guillermo Durán, který ve finále za 1.26 hodin zdolal chilsko-běloruskou dvojici Hans Podlipnik-Castillo a Andrej Vasilevskij. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 4–6 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [12–10]. V něm Podlipnik-Castillo s Vasilevskim nejdříve otočili poměr míčů ze 4:7 na 10:9. Mečbol však neproměnili a další tři výměny ztratili. V celém zápase zachránili sedm z osmi brejkových možností soupeřů. Chilan s Bělorusem tak odehráli svá první individuální finále na okruhu ATP Tour.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Cuevas vybojoval osmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Durána to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  Guillermo Durán (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2017
ATP World Tour 2017